Bibi ist:
 bibi Babycare, Schweizer Marke für Premium-Babyartikel
 Bibi (Vorname), Spitzname, Vorname bzw. die Variante eines Vornamens
 Bibelche, mundartlich Kinderwort für Küken oder Kosenamen für Hühner
 Bezeichnung einer Melone (Hut), die vor allem im Kölner Karneval getragen wird
 der Name der Hörspiel- und Zeichentrickfigur Bibi Blocksberg
 der Kosename des israelischen Politikers Benjamin Netanjahu

Bibi ist der Familienname folgender Personen:
 Asia Bibi, pakistanische Katholikin
 Chand Bibi (1550–1600; auch Chand Khatun oder Chand Sultana), Regentin von Bijapur (1580–90) und Regentin von Ahmednagar (1596–99)
 Colin Bibi (* 1995), seychellischer Fußballspieler
 Jig’al Bibi (* 1942), israelischer Politiker
 Jonathan Bibi (* 1984), seychellischer Fußballspieler
 Lexa Bule Bibi (* 1978), vanuatuischer Fußballspieler
 Michael Miabesue Bibi (* 1971), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Buéa
 Mordechai Bibi (1922–2023), israelischer Politiker
 Noa Bibi (* 2000), mauritischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Bibby

Abkürzung